«Bardel Entertainment, Inc.» — канадская анимационная студия, расположенная в Ванкувере и предоставляющая клиентам-компаниям услуги по анимации, раскадровке, режиссуре.

История 
«Bardel Entertainment» была основана 19 июня 1987 года супружеской парой Барри Уордом и Дельной Бхесанией; название компании «Bardel» является смесью имён супругов. В настоящее время компанию возглавляет Рик Мишель, ранее работавший продюсером в «Sony Pictures Animation».

Компания занимается разработкой, производством и дистрибуцией анимационных проектов. Они предоставили услуги анимации для таких организаций, как «Nickelodeon», «DreamWorks Animation», «Warner Bros.», «Adult Swim». 5 октября 2015 года «Bardel Entertainment» была приобретена итальянской компанией «Rainbow S.r.l.», совладельцами которой являются Иджинио Страффи и «Viacom».

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Bardel Entertainment на IMDb
 
 Bardel Entertainment на LinkedIn

Мультипликационные студии
Компании Ванкувера